Oštra Luka je naseljeno mjesto u BiH podjeljeno entitetskom granicom između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Veći dio naseljenog mjesta 70% pripada općini Orašje, a 30% općini Donji Žabar.

Stanovništvo

Šport 

 NK 19. srpnja, županijski ligaš

Mediji 
Radio Oštra Luka

Izvor 

 Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo. 
 internet - izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Posavskoj županiji
Orašje